Гран-при Венгрии 2010 года (официально XXV Magyar Nagydij) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 1 августа 2010 года на Хунгароринге, Будапешт, Венгрия. Это была двенадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Машина безопасности (причина появления)

15-17 круги (Обломки автомобиля Льюцци).

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Гран При Венгрии: первые практические заезды, f-1sports.com.ua, (30/07/2010)
 Гран При Венгрии: результаты второй практики, f-1sports.com.ua, (30/07/2010)
 Гран При Венгрии: третья свободная практика, f-1sports.com.ua, (31/07/2010)
 Гран При Венгрии. Квалификация. Феттель снова первый!, f-1sports.com.ua, (31/07/2010)
 Гран При Венгрии: Уэббер побеждает в Хунгароринге, f-1sports.com.ua, (01/08/2010)
 Анализ гонки (график)

Гран-при Венгрии